Киа́н — посёлок в Андроповском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 55 км.

Расстояние до районного центра: 27 км.

История 
До 16 марта 2020 года посёлок входил в состав муниципального образования сельское поселение Водораздельный сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения русские составляли 57 %, чеченцы — 37 %.

Инфраструктура 
В посёлке четыре улицы — Вокзальная, Северная, Степная и Южная. В северо-западной части населённого пункта находится общественное открытое кладбище площадью 2000 м².

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Андроповского района